

Astronomia
 9305 Hazard – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Hazard – film del 1921 diretto da Frederik Larsen
 Hazard – film del 2005 diretto da Sion Sono

Geografia 
 Hazard – città  della Contea di Perry, Kentucky, Stati Uniti d'America
 Hazard – villaggio della Contea di Sherman, Nebraska, Stati Uniti d'America

Musica 
 Hazard – singolo di Richard Marx del 1992
 Hazard – brano di Brian Eno contenuto nell'album The Drop del 1997

Persone 
 Conor Hazard (1998) – calciatore nordirlandese
 Eden Hazard (1991) – calciatore belga, fratello di Kylian e di Thorgan
 Kylian Hazard (1995) – calciatore belga, fratello di Eden e di Thorgan
 Micky Hazard (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Paul Hazard (1878-1944) – storico francese
 Thorgan Hazard (1993) – calciatore belga, fratello di Eden e di Kylian

Altro 
 Bio-Hazard Battle – videogioco pubblicato nel 1992 da SEGA
 Hazard Edizioni – casa editrice italiana
 Johnny Hazard – personaggio immaginario protagonista di una omonima serie a fumetti a strisce

Pagine correlate 

Hazzard (disambigua)